MJL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mouila (Gabon)
 mjl – codice ISO 639-3 della lingua mandeali